Jagdschlösschen (siehe auch Jagdschloss) bezeichnet
Jagdschlösschen (Bad Iburg)
Jagdschlösschen (Bílá)
Jagdschlösschen (Helvíkovice)
Jagdschlösschen Josefslust
Jagdschlösschen (Pasewalk)
Altes Jagdschlösschen Harreshausen